„Рено Колеос“ (Renault Koleos) е модел компактни кросоувър автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на френската компания „Рено“, произвеждан от 2007 година.

Моделът е първият SUV на „Рено“ и е разработен съвместно с „Нисан“ базиран на платформата на сходния „Нисан Екс-Трейл“ и има възможност за предно или пълноприводно задвижване. Произвеждан първоначално от „Рено Самсунг Моторс“ в Южна Корея, той се продава и под марките „Самсунг QM5“ и „Самсунг QM6“, съответно за първото (2007) и второто (2016) поколение.

Бележки 

Колеос
Автомобили с повишена проходимост